Лааксо () — финская фамилия. С финского переводится как «долина». Известные носители:
 Лааксо, Маркку (1978) — финский дирижёр.
 Лааксо, Теему (1987) — финский хоккеист.
 Лааксо, Мартти (1943) — финский борец классического стиля.